Сосно́вый — прилагательное, образованное от слова «сосна».
 Сосновый, Дмитрий Григорьевич (1923—1995) — советский архитектор, заслуженный архитектор УССР.
 Сосновый, Степан Николаевич (1896—1961) — украинский агроном, исследователь голода 1932—1933 гг. периода коллективизации.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Сосновый — посёлок в Мозырском районе Гомельской области.
 Сосновый — посёлок в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия
 Сосновый — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Сосновый — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Сосновый — посёлок в Лоухском районе Карелии.
 Сосновый — посёлок в муниципальном образовании «Город Киров» Кировской области.
 Сосновый — посёлок в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Сосновый — посёлок в Абанском районе Красноярского края.
 Сосновый — посёлок в Притобольном районе Курганской области.
 Сосновый — посёлок в Окуловском районе Новгородской области.
 Сосновый — посёлок в Тевризском районе Омской области.
 Сосновый — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Сосновый — посёлок в Обливском районе Ростовской области.
 Сосновый — посёлок в Заокском районе Тульской области.
 Сосновый — посёлок в Угличском районе Ярославской области.
 Сосновый — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.

Украина
 Сосновый — посёлок в Сватовском районе Луганской области.

См. также 
 Сосновый Бор
 Сосновый Лог
 Сосновый переулок
 Сосновая
 Сосновое (значения)
 Сосновый лес (значения)